Muži, kteří nenávidí ženy – detektivní román od švédského spisovatele Stiega Larssona
 Muži, kteří nenávidí ženy (film, 2009) (Män som hatar kvinnor) – filmová adaptace tohoto románu od režiséra Nielsa Ardena Opleva z roku 2009
 Muži, kteří nenávidí ženy (film, 2011) (The Girl with the Dragon Tattoo) – filmová adaptace tohoto románu od režiséra Davida Finchera z roku 2011